Санту-Антан:
 Санту-Антан — второй по величине остров Кабо Верде.
 Санту-Антан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Санту-Антан — фрегезия (район) в муниципалитете Эвора округа Эвора в Португалии.